Vita sjön eller Vita sjö kan syfta på:
Beloje ozero, (Vita sjön) sjö i Ryssland
Vita sjö, Halland, insjö i Varbergs kommun, 
Vita sjö, Skåne, insjö i Örkelljunga kommun,  (22,4 ha)

Se även
Vitasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn